Flugsandgebiet ist Namensbestandteil folgender Landschaften:

 Albertshofener Flugsandgebiet, Naturraum des Steigerwaldvorlandes, Bayern
 Dimbacher Flugsandgebiet, Naturraum des Steigerwaldvorlandes, Bayern
 Dudenhofener Dünen- und Flugsandgebiet, Naturraum der Untermainebene, Hessen
 Lindacher Flugsandgebiet und Main-Randhöhen, Naturraum des Steigerwaldvorlandes, Bayern
 Lindelbacher Flugsandgebiet, Naturraum der Gäuflächen im Maindreieck, Bayern
 Wilhelmsbad-Wolfganger Flugsandgebiet, Naturraum der Untermainebene, Hessen